Francisco Regueiro (1934) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Iván Carril Regueiro (1985) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Jonathan Carril Regueiro (1984) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante, fratello del calciatore Iván
 Julio Casas Regueiro (1936-2011) – generale e politico cubano
 Luis Regueiro (1908-1995) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Luis Regueiro Urquiola (1943) – ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Maricarmen Regueiro (1965) – attrice venezuelana
 Mario Regueiro, propr. Mario Ignacio Regueiro Pintos (1978) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Pedro Regueiro (1909-1985) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista